Éric Landry (né le  à Gatineau, Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace devenu entraîneur.

Carrière de joueur 
Joueur majoritairement des ligues mineures en Amérique du Nord, il fit le saut en Europe lors de la saison 2003-04 alors qu'il se joignit au Lausaunne HC en Suisse. Précédemment, il a évolué pour deux clubs de la Ligue nationale de hockey mais à davantage joué dans la Ligue américaine de hockey.

En 2007-08, il se joignit au Dynamo de Moscou en Russie. Il suivit le club lorsque celui-ci joignit la nouvelle Ligue continentale de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1992-1993 ||Régents de l'Abitibi ||QAAA ||40 ||15 ||11 ||26 ||98 ||1 ||0 ||0 ||0 ||19
|-
|1993-1994 ||Laser de Saint-Hyacinthe ||LHJMQ ||69 ||42 ||34 ||76 ||128 ||7 ||4 ||2 ||6 ||13
|-
|1994-1995 ||Laser de Saint-Hyacinthe ||LHJMQ ||68 ||38 ||36 ||74 ||249 ||5 ||2 ||1 ||3 ||10
|-
|1995-1996 ||Laser de Saint-Hyacinthe ||LHJMQ ||7 ||7 ||3 ||10 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Oilers du Cap-Breton ||LAH ||74 ||19 ||33 ||52 ||187 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Bulldogs de Hamilton ||LAH ||74 ||15 ||17 ||32 ||139 ||22 ||6 ||7 ||13 ||43
|-
|1997-1998 ||Flames de Saint-Jean ||LAH ||61 ||17 ||21 ||38 ||194 ||20 ||4 ||6 ||10 ||58
|-
|1997-1998 ||Flames de Calgary ||LNH ||12 ||1 ||0 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Flames de Saint-Jean ||LAH ||56 ||19 ||22 ||41 ||158 ||7 ||2 ||5 ||7 ||12
|-
|1998-1999 ||Flames de Calgary ||LNH ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Thoroughblades du Kentucky ||LAH ||79 ||35 ||31 ||66 ||170 ||9 ||3 ||6 ||9 ||2
|-
|2000-2001 ||Citadelles de Québec ||LAH ||27 ||14 ||18 ||32 ||90 ||9 ||4 ||4 ||8 ||35
|-
|2000-2001 ||Canadiens de Montréal ||LNH ||51 ||4 ||7 ||11 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Citadelles de Québec ||LAH ||63 ||32 ||43 ||75 ||125 ||3 ||1 ||1 ||2 ||16
|-
|2001-2002 ||Canadiens de Montréal ||LNH ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Grizzlies de l'Utah ||LAH ||73 ||26 ||36 ||62 ||119 ||2 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2003-2004 || Lausanne HC ||LNA ||47 ||21 ||27 ||48 ||90 ||12 ||4 ||5 ||9 ||41
|-
|2004-2005 ||Lausanne HC ||LNA ||41 ||18 ||21 ||39 ||88 ||8 ||1 ||3 ||4 ||20
|-
|2005-2006 ||HC Bâle ||LNA ||40 ||20 ||15 ||35 ||116 ||5 ||0 ||1 ||1 ||12
|-
|rowspan="2"|2006-2007 ||HC Bâle ||LNA ||16 ||4 ||5 ||9 ||40 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|CP Berne ||LNA ||27 ||5 ||6 ||11 ||32 ||10 ||3 ||3 ||6 ||8
|-
|2007-2008 ||HK Dinamo Moscou ||Superliga ||41 ||10 ||6 ||16 ||52 ||9 ||4 ||4 ||8 ||2
|-
|2008-2009 || HK Dinamo Moscou ||KHL ||42 ||14 ||15 ||29 ||52 ||11 ||5 ||3 ||8 ||22
|-
| 2009-2010|| Atlant Mytichtchi || KHL || 54|| 5|| 9|| 14|| 74|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2010-2011 || HC Ambrì-Piotta  || LNA || 31|| 10|| 12|| 22|| 14|| -|| -||- ||- ||-
|- 
|2011-2012 || HC Ambrì-Piotta  || LNA || 25|| 5|| 6|| 11|| 28|| 2|| 0||1 ||1 ||6
|-

|68 ||5 ||9 ||14 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-

|507 ||177 ||221 ||398 ||1182 ||72 ||20 ||30 ||50 ||168

|227 ||83 ||92 ||175 ||408 ||37 ||8 ||13 ||21 ||87

|144 ||87 ||73 ||160 ||417 ||12 ||6 ||3 ||9 ||23

|96 ||19 ||25 ||44 ||151 ||14 ||5 ||3 ||8 ||24

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey junior majeur du Québec
 1994 : nommé dans l'équipe d'étoiles des recrues
Ligue américaine de hockey
 1998 : remporta la Coupe Calder avec les Flames de Saint-Jean

Transactions en carrière 
  : signe un contrat comme agent libre avec les Flames de Calgary.
  : échangé aux Sharks de San José par les Flames de Calgary en retour de Fredrik Oduya.
  : signe un contrat comme agent libre avec les Canadiens de Montréal.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1975
Naissance à Gatineau
Personnalité sportive liée à Gatineau
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur du Laser de Saint-Hyacinthe
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Oilers du Cap-Breton
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur des Thoroughblades du Kentucky
Joueur des Citadelles de Québec
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LAH)
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Bâle
Joueur du CP Berne
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Champion de la Coupe Calder
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché